Elena Afanas'eva – ex mezzofondista russa
 Ksenija Afanas'eva – ex ginnasta russa
 Tat'jana Afanas'eva – matematica olandese di origine russa